Pink Panther (1963.)
 Pink Panther (2006.)
 Pink Panther (serijal), serija od 10 nastavaka filma iz 1963.
 Pink Panther (lik), lik iz crtane serije koji se prvi put pojavio na početku i kraju filma iz 1963.
 Pink Panther (album), album s glazbom iz filma
Pink Panther 2   
Pink Panteri, međunarodna zločinačka orgnizacija koja se bavi krađom nakita